Josef Kleindienst bzw. Josef Kleindinst ist der Name folgender Personen:

* Josef Kleindienst (Polizist) (* 1963), österreichischer Polizist und Aktienhändler
 Josef Kleindienst (Schriftsteller) (* 1972), österreichischer Schriftsteller
 Josef Ferdinand Kleindinst (1881–1962), deutscher Politiker (CSU)